Pireu () este o prefectură greacă. Reședința sa este Pireu. Face parte din periferia Attica și din super-prefectura Atena-Pireu. Prefectura acoperă sud-vestul aglomerației Atena, câteva insule din golful Saronic, Methana și Troizina din peninsula Pelopnez și insulele Kythira și Antikythera din sudul Peolponez-ului.

Municipalități și comunități 

Pireu